Río Dulce bezeichnet verschiedene Flüsse:

 Río Dulce (Argentinien)
 Río Dulce (Dominikanische Republik)
 Río Dulce (Guatemala)
 Río Dulce (Guyana)
 Río Dulce (Honduras)
 Río Dulce (Mexiko)
 Río Dulce (Spanien)

und einen Ort in Guatemala
 Río Dulce (Fronteras)